Dekoracija, ures ili ukras u likovnoj umjetnosti
 Dekoracija (predmet)
 Dekoracija (kazalište)
 Odličje ili odlikovanje